Дисциплината 200 м бътерфлай при жените се проведе на 31 юли и 1 август в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Полуфинали

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Източници 

200 м бътерфлай (жени)